Goldfinger – zespół muzyczny
 Goldfinger – powieść Iana Fleminga z serii o Jamesie Bondzie
 Goldfinger – film z 1964 roku